Поль Анрі Гольбах (1723—1789) — французький філософ німецького походження, письменник, просвітитель, енциклопедист, іноземний поважний член Петербурзької Академії Наук.

 6956 Гольбах — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Гельбах (значення)